Лагеря перевоспитания — термин, использующийся для обозначения концентрационных лагерей, создаваемых в разные периоды 20-21 веков в ряде тоталитарных социалистических стран для изменения мышления «неправильно» (по мнению властей) мыслящих граждан.

Страны 
 Лагеря перевоспитания во Вьетнаме — использовались для «перевоспитания» граждан Южного Вьетнама (капиталистического государства аннексированного Северным Вьетнамом после победы во Вьетнамской войне), действовали в 1974-86 годах.
 Лагеря трудового перевоспитания в Китае —  принятая в 1957 году в Китайской Народной Республике система лагерей наказания и "перевоспитания" инакомыслящих, сомнительных граждан, активистов незаконных движений и организаций (в частности Фалуньгун) и иных лиц без суда на срок до 4-х лет.
 Лагеря перевоспитания в Синьцзяне - одна из региональных систем лагерей всекитайской системы  лагерей трудового перевоспитания  предназначенная в частности для лиц исповедующих ислам и расположенная в провинции Синьцзян.
 Лагеря перевоспитания в Лаосе — были созданы после победы социалистов в гражданской войне, использовались для перевоспитания неблагонадёжных, действовали с 1975 по 1989 годы.

См. также 
 Лаогай